

Toponyme

Ebor, village de la Nouvelle-Galles du Sud
Chutes Ebor, situées sur la Guy Fawkes River

Ebor, localité non incorporée du Manitoba

Autres
Ebor, titre de l'archevêque d'York
Ebor Festival, course de chevaux de York en Angleterre